Coatepeque (Guatemala), een gemeente in het departement Quetzaltenango in Guatemala
 Coatepeque (El Salvador), een gemeente in het departement Santa Ana in El Salvador
 Coatepeque Caldera met Lago de Coatepeque, een vulkaan met kratermeer in El Salvador